Davey Roberts was een Amerikaanse jeugdacteur.

Biografie
Roberts begon in 1989 met acteren met kinderrollen in de televisieserie The Famous Teddy Z. Hierna heeft hij nog enkele rollen gespeeld in televisieseries en stopte met acteren in 1992, wat hij hierna heeft gedaan is niet bekend.

Filmografie

Televisieseries 
 1992 Davis Rules - als Mickey - 1 afl. 
 1991 Evening Shade – als Dwayne Conlee – 1 afl. 
 1991 Beverly Hills, 90210 – als Noah Guersy – 1 afl. 
 1990 Quantum Leap – als Joey Pronti – 1 afl. 
 1990 Doogie Howser, M.D. – als Gregory – 1 afl. 
 1989 – 1990 The Famous Teddy Z – als zoon – 2 afl.

Externe link 
 

Amerikaans filmacteur
Amerikaans televisieacteur
Jeugdacteur